Стамбул () — ил (провинция) в северо-западной Турции.

География 
Ил Стамбул расположен одновременно в двух частях света — Европе и Азии, разделённых проливом Босфор. Площадь — 5170 км².

Территория ила омывается с юга водами Мраморного моря (включает Принцевы острова, составляющие ильче Адалар в составе ила), с севера — Чёрного моря.

Ил Стамбул граничит на западе с илом Текирдагом, на востоке — с илом Коджаэли.

Административное деление 
В административно-территориальном отношении ил Стамбул состоит из 39 ильче (районов, ).

Население 
Население ила: 13 624 240 чел. (2011 год).

Примечания

Ссылки